

Села:
 Білокриниця — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район
 Білокриниця — Тернопільська область,Кременецький район
 Білокриниця — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підгаєцький район

Білокриниця — сільська гміна у Підгаєцькому повіті Тернопільського воєводства Другої Речі Посполитої

Див. також 
 Біла Криниця